Akker ist der Familienname folgender Personen:

 Koos van den Akker (1939–2015), niederländischer Modedesigner
 Ryan van den Akker (* 1960), niederländische Musik- und Synchronsprecherin